Доброслав Судьич — влиятельный галицкий боярин середины XIII века. Сын Судислава, летописец называет его «поповым внуком».

Имел довольно сложные отношения с правителем Галича, Романом Мстиславовичем, о чём рассказывает летописец: «возгордился так, что и на землю не смотрит». Однако, в 1233 году вместе с другими власть имущими Доброслав Судьич стал на сторону сына Романа, князя Даниила в его борьбе с венгерским королевичем Андрашем за галицкий престол, за что и получил во владение Коломыю с её богатой добычей соли. Конфликтуя с Даниилом Галицким захватил всё Подолье с центром в Бакоте и был союзником Болоховских князей. В 1241 году на Подолье вспыхнуло крестьянское восстание, которое впоследствии распространилось на всю Галицкую землю. В том же году Даниил Галицкий схватил Доброслава и бросил его в темницу.

Доброслав Судьич был ярким выразителем вечевого права Юго-Западной Руси и противником установления монархической формы правления. Летопись изображает его беспредельщиком, узурпатором и грабителем. Возможно, такая трактовка тенденциозна и написана в угоду княжеской политике.

Не исключено, что именно Доброслав Судьич упомянут у Плано Карпини под именем Dubozlaus на службе у киевского князя Ярослава Всеволодовича, получившего от Батыя в 1243 году «старейшинство» среди всех русских князей. А. А. Горский допускает, что Доброслав мог обрести свободу из заточения у князя Даниила, а затем занять видное место в
окружении великого князя.

Литература 

 Волощук М. Доброслав Суддич: спроба біографічного нарису [in:] Карпати: людина, етнос, цивілізація, Івано-Франківськ, 2010, Вип. 2, С. 20–31 
 Михайловський В. Пониззя // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2011. — Т. 8 : Па — Прик. — С. 320. — ISBN 978-966-00-1142-7. 
 Петрик А. Про формування боярських родів у період княжіння династії Романовичів // Княжа доба: історія та культура / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. — Львів, 2007. — Вип.1. — С.115-122.
 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). — Т. 2. Ипатьевская летопись (2-е издание). — Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1908. — С XVI. — 938 стлб. — 87 с.

Примечания 

Галицкие бояре
Персоналии по алфавиту
Персоналии XIII века
Киевские бояре